Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 3 августа на гребном канале Дорни. В соревновании приняли участие 33 спортсмена из 33 стран.

Чемпионом стал новозеландский спортсмен Махе Драйсдейл. Эта медаль стала для Драйсдейла второй в карьере. Первую свою олимпийскую награду Махе завоевал четыре года назад на играх в Пекине, где занял третье место. Чешский гребец Ондржей Сынек вторые игры подряд становится серебряным призёром. Третье место занял хозяин игр британец Алан Кэмпбелл.

Действующий двукратный олимпийский чемпион норвежец Олаф Туфте выбыл в полуфинале и занял лишь 9-е место.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2012 года лучшее мировое и олимпийское время были следующими:

Уже в первом заезде предварительного этапа бельгийский гребец Тим Майенс закончил дистанцию за 6:42,52, установив тем самым новое лучшее олимпийское время. Этот результат продержался до Игр 2016 года, когда в финале соревнований его побил Махе Драйсдейл, показав результат 6:41,34.

Соревнование

Предварительный этап 
Первые три спортсмена из каждого заезда напрямую проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё шесть мест в четвертьфиналах.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Отборочные заезды 
Из каждого отборочного заезда в четвертьфинал проходило по два спортсмена. Остальные гребцы попадали в полуфинал E/F, где разыгрывали места с 25-го по 33-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Четвертьфиналы 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в полуфинал соревнований. Все остальные гребцы попадают в полуфинал C/D, где продолжат борьбу за места с 13-го по 24-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфиналы

Полуфиналы E/F 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал E, остальные попадают в финал F.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы C/D 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал C, остальные попадают в финал D.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы A/B 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал A, остальные попадают в финал B.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал F

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A 
После первых 500 метров дистанции лидерство захватил шведский гребец Ласси Каронен, который всего на 0,2 с опережал чеха Сынека и на 0,4 с британца Кэмпбелла, но уже к отметке в 1000 метров в лидеры вышел новозеландец Махе Драйсдейл и смог продержаться на первом месте до самого финиша.

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)